Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 15 по 17 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
15 августа 2008, с 18:33 до 18:57 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
16 августа 2008, с 10:54 по местному времени

Финал 
17 августа 2008, в 10:08 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Вольный стиль, женщины, 050 м